Ángel Barlocco – calciatore uruguaiano
 Marcello Barlocco – scrittore e poeta italiano
 Tony Barlocco – attore italiano